В одиночному розряді тенісного турніру Sunsmart Victorian Open 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Пем Шрайвер здобула титул, у фіналі перемігши Кеті Джордан 6-4, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Пем Шрайвер (переможниця)
  Кеті Джордан (фінал)
  Барбара Поттер (півфінал)
 Відсутня

 Елізабет Смайлі (1-ше коло)
 Розалін Феербенк (чвертьфінал)
 Енн Генрікссон (чвертьфінал)
 Лі Антонопліс (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Sunsmart Victorian Open